Андижан (узб. Andijon) — многозначный термин.

 Андижан — город в Узбекистане, административный центр Андижанской области. 
 Андижан — посёлок, расположенный на территории Булакбашинского района (Андижанская область, Узбекистан) на берегу канала Шахрихансай. 
 «Андижан» (в 1973—1983 годах — «Андижанец») — узбекский футбольный клуб из одноименного города.

См. также 
 Андижанская область
 «Андижанка» — клуб по хоккею на траве из Андижана.